Валенти́на Миха́йловна Его́рова (девичья фамилия — Васильева; род. 16 февраля 1964, Изедеркино, Моргаушский район, Чувашская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции. Олимпийская чемпионка 1992 года в марафоне. Воспитанница чебоксарской легкоатлетической школы.

Биография 
Валентина Егорова родилась 16 февраля 1964 года в деревне Изедеркино Моргаушского района Чувашии в семье колхозников. Мать, Васильева Рената Егоровна, и отец, Васильев Михаил Антонович — на пенсии.

Обучалась в Сосновской восьмилетней школе. Окончила Волгоградский институт физической культуры (1997). Её первый тренер — заслуженный тренер России Геннадий Васильев.

В 1988 году впервые попала в легкоатлетическую сборную СССР. Первым крупным стартом спортсменки стал Чемпионат Европы 1990 года в Сплите, где Егорова завоевала серебряную медаль, уступив фаворитке португалке Розе Моте всего 5 секунд. На Лондонском марафоне 1991 года Егорова стала третьей.

Самым большим успехом в карьере спортсменки стали Игры 1992 года в Барселоне, где она под руководством своего тренера Михаила Кузнецова победила в марафоне в составе Объединённой команды. Олимпийский марафон проходил очень напряжённо, до последних метров дистанции Егорова соперничала с японкой Юко Аримори, однако на финише смогла обойти её на 8 секунд.

В 1993 и 1994 году Егорова побеждала на престижном Токийском марафоне, а в 1995 году она стала на нём второй. В 1994 году она также приняла участие в Бостонском марафоне и, несмотря на то, что стала там второй, уступив немке Уте Пиппиг, результат показанный Егоровой — 2 часа 23 минуты и 33 секунды — стал лучшим в её карьере и высшим российским результатом.

Егорова принимала участие и в полумарафоне. В 1995 году она выиграла чемпионат мира на этой дистанции.

На Олимпийских играх в Атланте 1996 года Валентина завоевала серебряную олимпийскую медаль уже в составе сборной России, вновь опередив Аримори и уступив 2 минуты эфиопской спортсменке Фатуме Робе.

Последним крупным успехом в карьере Егоровой стала победа на Наганском марафоне 1999 года.

Награды 
 Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

 Почётный гражданин Чебоксар (1995) и Токио (1996). Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (15 июня 2007 года). В Чувашии проходят традиционные легкоатлетические соревнования на призы Валентины Егоровой.
 Памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» (2020)

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Моргаушском районе
Бегуны на длинные дистанции СССР
Спортсмены Чувашии
Почётные граждане Чебоксар
Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы СССР
Марафонцы России
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Выпускники Волгоградской академии физической культуры